Vass Albert

 Vass Albert (1863–1912) papnevelő intézeti tanár, szentszéki tanácsos
 Vass Albert (1896–1936) gyógyszerész
 Vass Albert (1896–1969) festőművész

Wass Albert

 Wass Albert (1908–1998) író, költő